Alfredo Stalin Intriago Ortega (4 de dezembro de 1970), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador